Per Luca Gasparini si può intendere:

Luca Gasparini, regista e montatore
Luca Gasparini, ciclista
Luca Gasparini, tennista